FC Sangiuseppese foi um clube de futebol italiano que disputou a série C2 grupo C.